Orffstraße steht für:
 Orffstraße (Kaiserslautern), siehe Bunter Block
 Orffstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München)
 Orffstraße (Nürnberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Weiterer Innenstadtgürtel